Fábio Alexander Freitas de Almeida  (1996) – calciatore brasiliano
Fábio Alves Félix (1980) – calciatore brasiliano
Fábio Alves Macedo (1985) – calciatore brasiliano
Fabio Augusto Luciano da Silva (1999) – calciatore brasiliano
Fábio Augusto Justino (1974) – calciatore brasiliano
Fábio Ayres (1991) – calciatore brasiliano
Fábio da Silva Azevedo (1970) – calciatore brasiliano
Fábio de Jesus (1976) – calciatore brasiliano
Fábio de Matos Pereira (1982) – calciatore brasiliano
Fábio de Souza (1975) – calciatore brasiliano
Fábio Gonçalves (1986) – calciatore brasiliano
Fábio Henrique Tavares (1993) – calciatore brasiliano
Fábio José dos Santos (1973) – calciatore brasiliano
Fábio Miguel Jesus Carvalho (1994) – calciatore portoghese
Fábio Ribeiro (1965) – calciatore brasiliano
Fábio Trinidade da Silveira (1977) – calciatore brasiliano